Памфи́л, реже Панфи́л ( «всеми любимый»: от  в сложных словах  или  «всякий, весь, все» +  «любимый, милый, дорогой; друг»; ) — мужское личное имя; женская форма имени — Памфи́ла. Производные фамилии — , , Панфилкин.

Известные носители 
 Памфил — персонаж древнегреческой мифологии, сын Эгимия.
 Памфил (первая пол. IV века до н. э.) — древнегреческий живописец.
 Памфил — афинский полководец, посланный в 389 году до н. э. против Эгины, которая при поддержке Спарты отделилась от Афин.
 Памфил (IV век до н. э.) — ученик Платона и учитель Эпикура.
 Памфил Александрийский (I век) — греческий грамматик.
 Памфил Кесарийский (? — 309) — священномученик, пресвитер и богослов в Кесарии Палестинской.
 Евсевий Памфил (ок. 263—340) — римский историк, отец церковной истории.
 Памфил из Капуи (? — 409) — святой, епископ Капуи.
 Памфил Иерусалимский (VI век) — христианский писатель, компилятор, автор книги «Учение отцов».
 Памфил из Сульмоны (около 650 года — около 700 года) — епископ Сульмонский и Корфинский.
 Памфил (XV—XVI века)— игумен Спасо-Елиазарова монастыря, писатель.
 Левицкий, Памфил Андреевич (1922) — епископ Русской православной церкви.
 Населенко, Памфил Тимофеевич (1870—1953) — член IV Государственной Думы, священник.
 Памфил (Лясковский) (1883—1936) — епископ Русской православной церкви.

 Памфила — дочь Аполлона, которой древние греки приписывали изобретение вышивания шёлком.